Ivan Jurić može biti:

 Ivan Jurić (nogometaš)
 Ivan Jurić (biolog)
 Ivan Jurić (povjesničar)